Руиссало:

 Руиссало — район города Турку, входящий в Центральный территориальный округ и расположенный на острове Руиссало.
 Руиссало — остров в Архипелаговом море Финляндии и одноимённый район города Турку.